Публій Корнелій Сулла (претор) (лат. Publius Cornelius Sulla Rufus Sivilla) — давньоримський політичний діяч.
 Публій Корнелій Сулла (фламін) (лат. Publius Cornelius Sulla; нар. приблизно в 295 до н. е.—†приблизно в 250 до н. е.) — давньоримський релігійний діяч.
 Публій Корнелій Сулла (брат диктатора) (*Publius Cornelius Sulla, 135 до н. е. —100 до н. е.) — давньоримський аристократ часів Римської республіки.
 Публій Корнелій Сулла (*Publius Cornelius Sulla, прибл. 72 до н. е. —після 45 до н. е.) — римський аристократ часів падіння Римської республіки.
 Публій Корнелій Сулла Руф Сівілла (лат. Publius Cornelius Sulla Rufus Sivilla) — давньоримський політичний діяч.

Див. також 
 Публій Корнелій